El Torneig de Rabat 2019, oficialment conegut com a Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 29 d'abril i el 5 de maig de 2019 al Club des Cheminots de Rabat, Marroc.

La tennista grega Maria Sakkari va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial 
 
 

2019
WTA Tour 2019